Ağrı – città in Azerbaigian
 Ağrı – città in Turchia